

Zmarli 
 Ramzes XI – faraon starożytnego Egiptu z XX dynastii

XI wiek p.n.e.